Суперкубок Вірменії з футболу 2010 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2010 року між чемпіоном та володарем кубка Вірменії Пюніком та фіналістом кубка Вірменії Бананцом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Вірменія
2010 у Вірменії